Чалдора́н () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Западный Азербайджан. Административный центр — город Сиахчешме.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Дештеки (بخش دشتک)
Население области на 2006 год составляло 44 572 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Западного Азербайджана